Flynn (imię)
 Flynn (nazwisko)
 Flynn (film)
 (2994) Flynn

Zobacz też 
 Być jak Flynn